Niektóre świątynie pod wezwaniem św. Pawła Apostoła:

W Polsce 
 Kolegiata św. Pawła Apostoła w Kaliszu
 Kościół Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu
 Kościół św. Macieja we Wrocławiu

Na świecie 
 Kościół św. Pawła w Lipsku
 Katedra św. Pawła w Londynie
 Katedra św. Pawła w Münsterze
 Kościół św. Pawła Rozbitka

Paweł, św.
Świątynie pod wezwaniem św. Pawła